Carolus Rex steht für:

 Carolus Rex (Album), ein Album der Band Sabaton
 den latinisierten Name von Karl XII. (Schweden)